Stati Uniti d'America
 Wyalusing – borough della Contea di Bradford, Pennsylvania
 Wyalusing – township della Contea di Bradford, Pennsylvania
 Wyalusing – città della Contea di Grant, Wisconsin